Ра́йнер (Reiner, Rainer) — имя, фамилия и топоним немецкого происхождения.

Фамилия 
 Райнер, Адам (1889—1950) — австриец, в течение жизни бывший и карликом, и гигантом.
  (1921—2002) — немецкий мясник и политик.
 Райнер, Алоис (род. 1965) — немецкий мясник и политик.
 Райнер, Алёна Михайловна (более известна под фамилией Семёнова; род. 1980) — российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист.
 Райнер, Арнульф (род. 1929) — австрийский художник, отличавшийся необычной техникой художественной обработки фотографии и экстравагантным поведением (рисовал с закрытыми глазами, многократно воспроизводил в своих артефактах самого себя и т. п.)
 Райнер, Вацлав Вавринец (1689—1743) — чешский художник эпохи барокко.
 Райнер, Ивонна (род. 1934) — американская танцовщица, хореограф, автор перформансов, кинорежиссёр.
 Райнер, Карл (1922—2020) — американский актёр, режиссёр, продюсер, сценарист, писатель и комедиант.
 Райнер, Карл (1901—1987) — австрийский футболист.
 Райнер, Луиза (1910—2014) — австрийская и американская актриса, награждённая двумя премиями «Оскар».
  (род. 1960) — американский художник и фотограф.
 Райнер, Мария-Луиза (род. 1959) — итальянская саночница, обладательница Кубка мира.
 Райнер, Маркус (1886—1976) — израильский физик, один из основоположников реологии, лауреат Премии Израиля.
 Райнер, Освальд (1888—1961) — агент британской разведки, соучастник убийства Григория Распутина; журналист.
 Райнер, Райнхольд (род. 1973) — итальянский саночник, участник четырёх Зимних Олимпиад.
 Райнер, Роб (род. 1947) — американский режиссёр, актёр, продюсер, сценарист и активист.
 Райнер, Фридрих (1903—1947) — партийный деятель НСДАП, гауляйтер, обергруппенфюрер СС.
 Райнер, Фриц (1888—1963) — американский дирижёр венгерского происхождения.
 Райнер, Эстелл (1914—2008) — американская актриса кино и телевидения, певица.

Двойная фамилия 
 Лингенс-Райнер, Элла (1908—2002) — австрийский юрист и врач, противник национал-социализма.

Персонаж 
 Кайл Райнер — персонаж DC Comics, один из героев, носивших псведоним Зелёный Фонарь.

Габсбурги 
 Райнер Австрийский (1895—1958) — австрийский эрцгерцог.
 Райнер Иосиф (1783—1853) — эрцгерцог Австрии, принц Венгрии и Богемии, вице-король Ломбардо-Венецианский.
 Райнер Фердинанд (1827—1913) — эрцгерцог, председатель Совета министров Австрийской империи.

Топоним 
 Райнер — тауншип в штате Миннесота, США.

См. также 
 Рейнер (значения)
 Раймер (значения)
 Райнерт
 Райнерс